

Presentación Previa 
Victor Baluda y Dino Marcan fueron los campeones defensores. Marcan decidió no participar en esta edición, mientras que Baluda lo hizo como segundo favorito del torneo junto a su compatriota Konstantin Kravchuk pero cayó derrotado en cuartos de final ante la pareja británico-china Daniel Cox y Maoxin Gong.

La pareja australiana y primeros favoritos del torneo Alex Bolt y Andrew Whittington ganaron el título, derrotando en la final a Daniel Cox y Maoxin Gong por 6-4 y 6-3.

Cabezas de serie 
  Alex Bolt /  Andrew Whittington (CAMPEONES)
  Victor Baluda /  Konstantin Kravchuk (Cuartos de final)
  Dominik Meffert /  Tim Puetz (Semifinales)
  Hsin-han Lee /  Matt Reid (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Yunnan 2014